Enevoldsen ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Enevoldsen (1920–2005), US-amerikanischer Jazz-Posaunist, -Bassist und Arrangeur
 Jens Enevoldsen (1907–1980), dänischer Schachspieler
 Peter Enevoldsen (* 1961), dänischer Fußballspieler
 Thomas Enevoldsen (* 1987), dänischer Fußballspieler